Revers (onderscheiding)
 Revers (kleding)